Pierre-Marc Bouchard (né le  à Sherbrooke au Québec au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été repêché par le Wild du Minnesota en  du repêchage de 2002 .

Parenté dans le sport 
Son frère, François Bouchard, et son cousin Pierre-Alexandre Parenteau sont également joueur de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
|1998-1999 ||Montréal-Bourassa ||QAHA ||28 ||23 ||41 ||64 ||  ||   ||   ||   ||  || 
|-
|1999-2000 ||Riverains du Collège Charles-Lemoyne ||QAAA ||42 ||28 ||45 ||74 ||20 ||9 ||4 ||8 ||12 ||6
|- 
|2000-2001 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||67 ||38 ||57 ||95 ||20 ||6 ||5 ||8 ||13 ||0
|- 
|2001-2002 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||69 ||46 ||94 ||140 ||54 ||4 ||2 ||3 ||5 ||4 
|- 
| 2001-2002|| Canada ||U-17 ||5 ||2 ||6 ||8 ||4 || - || - || - || - || -
|-
|2002||| Canada ||CdM 18 ans ||8 ||4 ||8 ||12 ||16 || - || - || - || - || -
|- 
|2002-2003 ||Wild du Minnesota ||LNH ||50 ||7 ||13 ||20 ||18 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-  
| 2003|| Canada ||CdM Jr. ||6 ||2 ||3 ||5 ||2 || - || - || - || - || -
|- 
|2003-2004 ||Wild du Minnesota ||LNH ||61 ||4 ||18 ||22 ||22 || - || - || - || - || -
|-  
|2004-2005 ||Aeros de Houston ||LAH ||67 ||12 ||42 ||54 ||46 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|- 
|2005-2006 ||Wild du Minnesota ||LNH ||80 ||17 ||42 ||59 ||28 || - || - || - || - || -
|-  
|2006-2007 ||Wild du Minnesota ||LNH ||82 ||20 ||37 ||57 ||14 ||5 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2007-2008 ||Wild du Minnesota ||LNH ||81 ||13 ||50 ||63 ||34 ||6 ||2 ||2 ||4 ||2
|-  
|2008-2009 ||Wild du Minnesota ||LNH ||71 ||16 ||30 ||46 ||20 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 ||Wild du Minnesota ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2|| - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 ||Wild du Minnesota ||LNH ||59 ||12 ||26 ||38 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 ||Wild du Minnesota ||LNH ||37 ||9 ||13 ||22 ||18 || || || || ||
|-
|2012-2013 ||Wild du Minnesota ||LNH ||43 ||8 ||12 ||20 ||8 || 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2013-2014 || Islanders de New York||LNH ||28 ||4 ||5 ||9 ||12 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2013-2014 || Sound Tigers de Bridgeport||LAH ||20 ||6 ||11 ||17 ||24 || - || - || - || - || -
|-
|| IceHogs de Rockford||LAH || 24 || 3 || 17 || 20 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || EV Zoug|| LNA ||49 || 17|| 34 || 51 ||16  ||  6|| 3 ||2  ||5  ||0 
|-
| 2015-2016 || EV Zoug|| LNA || 49|| 12|| 55 ||67  || 20 ||4  ||3  || 2 || 5 ||14 

| 593 || 110 ||246 ||356|| 190 || 21 || 4 || 5 || 9 || 4

Honneurs et trophées 
 2001-2002 :
Il gagne le trophée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec du meilleur buteur : le trophée Jean-Béliveau.
Il remporte le trophée du joueur par excellence de la Ligue canadienne de hockey.

Notes et références 

Naissance en avril 1984
Naissance à Sherbrooke
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du EV Zoug
Attaquant de hockey sur glace